

Fikcyjni bohaterowie 
 Pan Kleks (Akademia pana Kleksa Jana Brzechwy)
 Jonka, Jonek i Kleks bohaterowie komiksów Szarloty Pawel